Ohlstedt (plaats), een plaats in de Duitse deelstaat Hamburg
Ohlstedt (metrostation), een station van de Hamburgse metro